Серге́й Арте́мьев: 
 Артемьев, Сергей Васильевич (род. 1960) — современный петербургский художник-портретист.
 Артемьев, Сергей Викторович (род. 1969) — советский и российский боксёр.
 Артемьев, Сергей Константинович (1902—1976) — советский военачальник, генерал-майор.
 Артемьев, Сергей Тимофеевич (1909—1953) — советский футболист.